Фунай может означать:
 Funai — японский производитель электроники.
 Фунай — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1601—1871).
 Фунай — город в исторической провинции Японии Бунго.
  — уезд в Японии, префектура Киото.
 Фунай (傅 鼐) (1677—1738) — маньчжурский военачальник, дипломат.

  — замок XVI века в городе Оита одноимённой префектуры Японии.
 FUNAI — национальный фонд индейцев — орган федерального правительства Бразилии.